Hancock County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Hancock County (Georgia)
 Hancock County (Illinois)
 Hancock County (Indiana)
 Hancock County (Iowa)
 Hancock County (Kentucky)
 Hancock County (Maine)
 Hancock County (Mississippi)
 Hancock County (Ohio)
 Hancock County (Tennessee)
 Hancock County (West Virginia)

Siehe auch:
 Hancock County Courthouse